

Туліґлови — село в гміні Красностав Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Тулиголови (Туліґлови) — село в гміні Рокитниця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства

Див. також 
 Тулиголове